Unter Familienarbeit versteht man:
Haus- und Familienarbeit – innerfamiliäre Tätigkeiten mit sozialem Charakter durch Familienangehörige
Familienarbeit (Pädagogik) – die Arbeit von Pädagogen und gemeinnützigen Einrichtungen mit Familien